Dolany, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Dolany, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale
Dolany, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Dolany, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione
Dolany, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
Dolany, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Dolany, comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione

Pagine correlate
Doľany